Cinq navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Cambrian :

le , une frégate de  rang de 40 canons lancée en 1797 et naufragée en 1828 ;
le , un navire de  rang de 36 canons lancé en 1841 et revendu en 1892 ;
le , un croiseur protégé de classe Astraea lancé en 1893. Renommé Harlech en 1816 puis Vivid 1921, il est revendu en 1923 ;
le , un croiseur léger de  lancé en 1916 et 1934, participant ainsi à la Première Guerre mondiale ;
le , un destroyer de  dont la construction commence sous le nom de Spitfire avant qu'il ne soit renommé en 1942. Il participe à la Seconde Guerre mondiale avant d'être vendu en 1971.

Source 

Cambrian